Третя сіяна пара Кеті Джордан і Енн Сміт здобула титул, у фіналі перемігши Penny Johnson і Полу Сміт з рахунком 6–1, 6–0.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання

Джерела 

U.S. Clay Court Championships
U.S. Clay Court Championships 1979